Salto de la Mora puede referirse a:
 Un paraje de la Sierra de Benalfí, el yacimiento de Ocuri, en la provincia de Cádiz, España.
 La Torre del Salto de la Mora, o Torre de la Sal, en Casares (Málaga), España.
 Una zona fluvial en la región de las Villuercas (Cañamero, Cáceres, España).
 Un precipicio cercano a Ciurana de Tarragona.

Notas